VSU steht als Abkürzung für:

 Valdosta State University
 Virginia State University
 Voronezh State University, Staatliche Universität Woronesch
 Vereinigte Schifffahrtsunternehmen für den Bodensee und Rhein, wird umgangssprachlich als Weiße Flotte des Bodensees bezeichnet
 Vorschuluntersuchung

VSU